Le Masters Grand Prix 1978 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les quatre meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
En l'absence notable de Björn Borg, Guillermo Vilas et Vitas Gerulaitis, le numéro quatre mondial John McEnroe remporte son premier grand titre. L'épreuve interrompt son itinérance pour se baser au Madison Square Garden de New York, et ce jusqu'en 1989.

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe 1 
 Résultats

 Classement

Groupe 2 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1978 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1978 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

 

1978
Compétition de tennis à New York
Tennis masculin en 1979
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979